Gastão de Foix (1448 – 25 de março de 1500), Conde de Candale, Conde de Benauges, foi um nobre francês nas últimas décadas da Idade Média. Ele era um cadete, membro da importante Casa de Foix, no Sul da França. Ele era filho de João de Foix, 1º Conde de Candale e Margarida Kerdeston. Seu pai foi criado como um Cavaleiro da Ordem da Jarreteira, em 1446.

Gastão sucedeu o Conde de Benauges, na França. Como herdeiro de João de Foix, Conde de Candale, ele também continuou a reclamar o pariato inglês e, por isso, foi denominado de Conde de Candale. Ele, primeiro se casou com a Infanta Catarina de Navarra, a filha mais jovem de Gastão IV, Conde de Foix, e Leonor de Navarra. Eles tiveram quatro filhos:

 Gastão de Foix, 3º Conde de Candale.
 João de Foix, Arcebispo de Bordeaux.
 Pedro de Foix, morreu sem descendência.
 Ana de Foix-Candale, casou-se com o Rei Vladislau II da Hungria.

Em 1494, casou-se novamente com Isabel de Albret, filha de Alan de Albret. Eles tiveram quatro filhos:

 Alan de Foix, casou-se com Francisca Des Prez de Montpézat.
 Luísa de Foix (morta em 1534), casou-se com Francisco de Melun, Conde de Épinoy e Cavaleiro da Ordem do Tosão de Ouro.
 Amanieu de Foix (morreu em 1541), Bispo de Carcassone e Mâcon.
 Margarida de Foix.

Ele também teve 3 filhos ilegítimos.[carece de fontes?]
!Artigos que carecem de notas de rodapé

Ascendência

Referências

Fontes 

 
 
 

Nascidos em 1448
Mortos em 1500
Casa de Foix